Ostreichnion är ett släkte av svampar. Ostreichnion ingår i familjen Mytilinidiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ostreichnion